GM:
 General Motors — автомобильная корпорация
 .gm — национальный домен верхнего уровня для Гамбии.
 GM — аббревиатура от game master.
 GM LSA — двигатель объемом 6,2 л.
 GM Рака — углеродная звезда, которая находится в созвездии Рака.
 GM-NAA I/O — первая операционная система для компьютера IBM 704.
 GM-АВТОВАЗ — совместное предприятие американской корпорации General Motors и российского ОАО «АвтоВАЗ».

См. также 
 ГМ